Григорий VII (папа римский) (1020/1025 — 1085) — папа римский с 22 апреля 1073 по 25 мая 1085.
 Григорий VII (католикос) — Григорий VII Анаварзский, католикос 1293—1307.
 Григорий VII (патриарх Константинопольский) (1850—1924) — 262-й Вселенский патриарх (1923—1924).